Laboratorios Farmaceuticos Rovi – azienda farmaceutica spagnola
 Rovi (Rubus ulmifolius) – piante spinose 
 Rovi Corporation – azienda statunitense
 Rovi (pseudonimo di Ivor Parry) – illusionista britannico